Koankin peut désigner :
 Koankin, la localité située dans le département de Bokin au Burkina Faso
 Koankin, la localité située dans le département de Boudry au Burkina Faso
 Koankin, la localité située dans le département de Pabré au Burkina Faso
 Koankin-1 (ou Kouankin-1 associé à Goghin), la localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso
 Koankin-2 (ou Kouankin-2 associé à Dondoulma), la localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso